Plaats in Indonesië
 Teuladan (Kaway XVI), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Teuladan (Lembah Seulawah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh